L'NWA International Lightweight Tag Team Championship è un titolo difeso nella federazione giapponese Pro Wrestling ZERO1 affiliata alla National Wrestling Alliance.

Storia 
Il titolo fu creato il 26 dicembre 2003 quando la federazione Pro Wrestling ZERO1 faceva parte del Territorio NWA e da cui fuoriuscì nel 2004. 
NWA non riconosce i detentori del titolo nel periodo in cui Pro Wrestling ZERO1 non ne fece parte.
Nel 2011 Pro Wrestling ZERO1 ritorna a far parte del territorio NWA e, vincendo il titolo con i suoi lottatori (Ikuto Hidaka e Takafumi Ito) lo porta in Giappone.

Albo d'oro

Note

Voci correlate 
 National Wrestling Alliance
 Pro Wrestling ZERO1

Titoli della National Wrestling Alliance
Titoli della Pro Wrestling ZERO1